Roger Gaudon (1924-2017), homme politique français ;
 Jean Gaudon (1926-2019), critique littéraire et écrivain français.